Aotus Sm., 1805 : un genre de plantes de la famille des Fabaceae, 
 Aotus Illiger, 1811 : un genre de primates.